ryba z rodziny karpiowatych:
 ukleja biała (Alburnus albidus)
 ukleja pospolita (Alburnus alburnus)

 Ukleja (rzeka)